La villa Giulia est le nom de plusieurs villas ou jardins d'Italie :

 La villa Giulia : villa de Rome qui héberge le musée national étrusque.
 La villa Giulia : villa de Naples
 La villa Giulia : villa de Palerme
 La villa Giulia : jardin public de Trieste

Homonymie
Homonymie de monument